«Рабкор» — двенадцатый студийный альбом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой», релиз которого состоялся 1 мая 2012 года на сервисе Яндекс.Музыка, и 6 мая на ThankYou.ru.

Отзывы критиков 
Александр Горбачёв из журнала «Афиша» отметил прямоту текстов и «лютую» ритм-секцию альбома: «„Рабкор“ — это уже никакие не весёлые картинки и даже не манифест; это уже натуральное военное знамя, запись не рассудительная и не предосудительная, но сугубо побудительная: что ни номер — то боевик для опасных адреналиновых танцев, что ни припев — то лозунг для хора в тысячу глоток».

Игорь Северянин заявил, что выход Рабкора сделал Ляписов для Белоруссии тем же, чем являются Ska-P в Испании — «профессиональными революционерами», — и посчитал, что альбом более жёсток, чем Культпросвет, потому что, в отличие от последнего, «вполне себе конкретен».

Список композиций

Участники 
 Сергей Михалок — вокал
 Павел Булатников — вокал, перкуссия
 Руслан Владыко — гитара
 Денис Стурченко — бас-гитара
 Влад Сенкевич — труба, бэк-вокал
 Иван Галушко — тромбон, бэк-вокал
 Денис Шуров — ударные

Дополнительные факты 
Клип «Lyapis Crew» снят режиссёром Александром Стеколенко в конце 2012 года в Киеве на территории завода «Ленинская кузня».

Примечания

Ссылки 
 Как я раб. Новый альбом «Ляписа Трубецкого» «Рабкор»

Альбомы группы «Ляпис Трубецкой»
Альбомы на русском языке
Альбомы Белоруссии